Мухаррак — второй по величине город Бахрейна. Также может означать:

Бахрейн 
 Мухаррак — одна из пяти мухафаз Бахрейна.
 Мухаррак — второй по размеру остров Бахрейна.
 Аль-Мухаррак — футбольный клуб из одноимённого города.

См. также 
 Катастрофа A320 под Мухарраком